Klasa okręgowa (grupa zamojska) – jedna z czterech na terenie województwa lubelskiego klas okręgowych, które od sezonu 2008/2009 są rozgrywkami szóstego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce, stanowiąca pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą, a klasą A. 

Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie systemem kołowym. Zwycięzcy grupy uzyskują awans do IV ligi polskiej grupy lubelskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do zamojskiej klasy A. Organizatorem rozgrywek jest Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (ZOZPN).

Od sezonu 2000/2001 zespoły piłkarskie pochodzą z powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz  miasta Zamość, wcześniej w latach 1976–2000 była ona przeznaczona dla zespołów z województwa zamojskiego.

Mistrzowie ligi 

Objaśnienia:
 W sezonie 1990/1991 Tomasovia Tomaszów Lubelski awansowała do III ligi po wygranych barażach.
 W sezonie 2003/2004 Hetman II Zamość awansował do IV ligi po wygranych barażach.
 W sezonie 2007/2008 Hetman II Zamość nie awansował do IV ligi z 2. miejsca po przegranych barażach.
 Decyzją Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z 16 maja 2020 z powodu sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19 w Polsce rozgrywki sezonu 2019/2020 zostały zakończone po rozegraniu 15 kolejek.
 Po zakończeniu sezonu 2019/2020 Lubelski ZPN powiększył z 16 do 24 liczbę drużyn w IV lidze w sezonie 2020/2021, dzięki czemu do IV ligi awansował z 2. miejsca Grom Różaniec.
 Po zakończeniu sezonu 2020/21 Tanew Majdan Stary zrezygnował z gry w IV lidze w sezonie 2021/22, dzięki czemu do IV ligi awansował Igros Krasnobród.

Sezon 2022/2023 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 1. miejsce awans do IV ligi, grupy lubelskiej.
 16. miejsce i 15. miejsce spadek do klasy A.

Sezon 2021/2022 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Błękitni Obsza awansowali do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Sparta Łabunie, Roztocze Szczebrzeszyn, Metalowiec Goraj i Andoria Mircze spadły do klasy A.
 Tur Turobin po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek zamojskiej klasy A w sezonie 2022/23 (drużyna została rozwiązana).

Sezon 2020/2021 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po zakończeniu sezonu z gry w IV lidze, grupie lubelskiej w sezonie 2021/22 zrezygnował mistrz zamojskiej klasy okręgowej Tanew Majdan Stary, dzięki czemu do IV ligi awansował Igros Krasnobród.
 Orzeł Tereszpol, Tarpan Korchów, Sokół Zwierzyniec, Orion Dereźnia Solska i Potok Sitno spadły do klasy A.

Sezon 2019/2020 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 W związku z pandemią koronawirusa Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej w Lublinie uchwałą nr XXII/1 z dnia 16 maja 2020 roku podjął decyzję o zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2019/2020. Kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu 15 kolejek meczów przyjęta została jako końcowa kolejność rozgrywek w sezonie 2019/2020.
 Zgodnie z powyższą uchwałą podjęto również decyzję, że z klasy okręgowej do klasy A nie spadnie żadna drużyna.
 Gryf Gmina Zamość i Grom Różaniec awansowały do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Cosmos Józefów mimo utrzymania w klasie okręgowej, w sezonie 2020/21 zrezygnował z gry w klasie okręgowej i przystąpił do gry w klasie A. 
 Sparta Wożuczyn wycofała się z rozgrywek po 3. kolejce i przystąpiła do rozgrywek w zamojskiej klasie B. Jej wyniki zostały anulowane.

Sezon 2018/2019 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Po rundzie jesiennej Victoria Łukowa/Chmielek zmieniła nazwę klubu na Victoria Łukowa.
 Unia Hrubieszów awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Potok Sitno wygrał swoje mecze barażowe i pozostał w klasie okręgowej.
 Orkan Bełżec, Włókniarz Frampol i Sokół Zwierzyniec spadły do klasy A.

Sezon 2017/2018 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Huczwa Tyszowce awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Ostoja Skierbieszów, Igros Krasnobród, Orion Dereźnia Solska i Olender Sól spadły do klasy A.

Sezon 2016/2017 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Roztocze Szczebrzeszyn awansowało do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Sparta Wożuczyn, Pogoń 96 Łaszczówka, Cosmos Józefów i Potok Sitno spadły do klasy A.

Sezon 2015/2016 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Łada 1945 Biłgoraj awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Ostoja Skierbieszów, Granica Lubycza Królewska i Orkan Bełżec spadły do klasy A.

Sezon 2014/2015 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Unia Hrubieszów awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Sparta Łabunie, Sparta Wożuczyn, Gryf Gmina Zamość i Orion Dereźnia Solska spadły do klasy A.
 Po sezonie wicemistrz zamojskiej klasy A w grupie I Olender Sól zrezygnował z gry w klasie okręgowej w sezonie 2015/16, dlatego w lidze utrzymał się Włókniarz Frampol.

Sezon 2013/2014 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Kryształ Werbkowice awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Huragan Gmina Hrubieszów, Aleksandria Aleksandrów, Cosmos Józefów i Orkan Bełżec spadły do klasy A.

Sezon 2012/2013 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Łada 1945 Biłgoraj awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Piast Babice, Tanew Majdan Stary i Płomień/Spartan Nieledew spadły do klasy A.
 Przed startem sezonu 2013/14 Tur Turobin zrezygnował z gry w klasie okręgowej i będzie występował w zamojskiej klasie B, jego miejsce w klasie okręgowej zajął Orkan Bełżec.

Sezon 2011/2012 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 AMSPN Hetman Zamość awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Echo Zawada, Relax Księżpol i Olimpiakos Tarnogród spadły do klasy A.

Sezon 2010/2011 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Omega Stary Zamość awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Cosmos Józefów spadł do klasy A.
 Sparta Wożuczyn spadła do klasy B.
 Olender Sól (po rundzie jesiennej sezonu 2010/11 wycofał się z rozgrywek III ligi) w sezonie 2011/12 zrezygnował z gry w klasie okręgowej i będzie występował w zamojskiej klasie A, dzięki czemu Echo Zawada utrzymało się w klasie okręgowej.
 Po sezonie mistrz zamojskiej klasy A w grupie II Płomień/Spartan Nieledew zrezygnował z gry w klasie okręgowej, a trzecia drużyna klasy A Huragan Hrubieszów nie otrzymał licencji na grę w klasie okręgowej w sezonie 2011/12, dlatego w lidze utrzymał się Olimpiakos Tarnogród. 
 Dwa tygodnie przed startem sezonu 2011/12 Sparta Wożuczyn zrezygnowała z gry w klasie okręgowej i będzie występowała w zamojskiej klasie B, jej miejsce w klasie okręgowej zajęła Tanew Majdan Stary.

Sezon 2009/2010 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Huczwa Tyszowce awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Granica Lubycza Królewska, Nord 98 Wysokie i Płomień/Spartan Nieledew spadły do klasy A.

Sezon 2008/2009 
Od sezonu 2008/2009 klasa okręgowa stanowi szósty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Roztocze Szczebrzeszyn awansowało do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Włókniarz Frampol i Orkan Bełżec spadły do klasy A.
 W związku z rezygnacją Hetmana II Zamość (drużyna została rozwiązana) z gry w klasie okręgowej w sezonie 2009/2010 w lidze utrzymała się Unia Hrubieszów.

Sezon 2007/2008 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Olender Sól awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Hetman II Zamość przegrał swoje mecze barażowe i pozostał w klasie okręgowej.
 Płomień/Spartan Nieledew, Granica Lubycza Królewska i Orzeł Tereszpol spadły do klasy A.

Sezon 2006/2007 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Spartakus Szarowola awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Echo Zawada, Cosmos Józefów, Szumy Susiec i Grom Różaniec spadły do klasy A.

Sezon 2005/2006 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Łada Biłgoraj awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Orkan Bełżec, Igros Krasnobród, Aleksandria Aleksandrów i Relax Księżpol spadły do klasy A.

Sezon 2004/2005 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Unia Hrubieszów awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Nord 98 Wysokie, Grom Różaniec, Sparta Wożuczyn, Orzeł Tereszpol i Sokół Zwierzyniec spadły do klasy A.

Sezon 2003/2004 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Hetman II Zamość wygrał swoje mecze barażowe i awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Drewmet Susiec, Metalowiec Goraj i Iskra Koniuchy spadły do klasy A.

Sezon 2002/2003 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Granica Lubycza Królewska awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Płomień/Spartan Nieledew, Victoria Łukowa/Chmielek, GKS Tarnawatka, Kresy Dołhobyczów, Spartakus Tomaszów Lubelski i Tanew Majdan Stary spadły do klasy A.

Sezon 2001/2002 

 źródło: prasa regionalna.

 Roztocze Szczebrzeszyn awansowało do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Ostoja Skierbieszów, Olimpiakos Tarnogród, Sparta Łabunie, Włókniarz Frampol i Orion Jacnia spadły do klasy A.

Sezon 2000/2001 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek GLKS Tomaszów Lubelski zmienił nazwę klubu na Spartakus Tomaszów Lubelski oraz Bolmar Bodaczów wycofał się z rozgrywek (drużyna została rozwiązana).

 Hetman II Zamość awansował do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Cosmos Józefów, Orion Dereźnia Solska, Grom Niewirków i Wrzos Szyszków spadły do klasy A.
 Od sezonu 2001/02 w zamojskiej klasie okręgowej występować będzie 16 drużyn.

Sezon 1999/2000 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 W trakcie rundy jesiennej Spartakus Szarowola zmienił nazwę klubu na GLKS Tomaszów Lubelski.
 Korona Łaszczów awansowała do IV ligi, grupy lubelskiej.
 Huragan Stefankowice po rundzie jesiennej wycofał się z rozgrywek (drużyna została rozwiązana), a jego wyniki zostały anulowane.
 W związku z tym, że Huragan Stefankowice wycofał się z rozgrywek nikt nie spadł do zamojskiej klasy A.

Sezon 1998/1999 

 źródło:  oraz prasa regionalna.

 Unia Hrubieszów awansowała do IV ligi, grupy Chełm-Kielce-Tarnobrzeg-Zamość.
 Prywaciarz/Roztok Pasieki po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek zamojskiej klasy A w sezonie 1999/2000 (drużyna została rozwiązana).
 Aleksandria Aleksandrów spadła do klasy A.
 Po zakończeniu rozgrywek decyzją Zamojskiego OZPN-u od sezonu 1999/00 w zamojskiej klasie okręgowej występować będzie 18 drużyn, w związku z tym anulowany został mecz barażowy o miejsce w klasie okręgowej (Bolmar Bodaczów – Orion Dereźnia Solska (3. drużyna zamojskiej klasy A) 1:0 oraz rewanż Orion – Bolmar 0:3), dzięki czemu do klasy okręgowej awansował Orion Dereźnia Solska (przegrana drużyna barażu), a także w lidze utrzymał się Płomień/Spartan Nieledew jako najwyżej sklasyfikowany spadkowicz.

Sezon 1997/1998 

 źródło: prasa regionalna.

 Korona Łaszczów awansowała do IV ligi, grupy Chełm-Kielce-Tarnobrzeg-Zamość.
 Olimpiakos Tarnogród, Włókniarz Frampol, Orion Dereźnia Solska i Orzeł Tereszpol spadły do klasy A.
 Od sezonu 1998/99 w zamojskiej klasie okręgowej występować będzie 16 drużyn.

Sezon 1996/1997 

 źródło: prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Victoria Łukowa (spadkowicz z klasy międzyokręgowej) i Chmielanka Chmielek (klasa B) połączyły się tworząc klub Victoria Łukowa/Chmielek, który będzie występował jako gospodarz w Chmielku. 

 Victoria Łukowa/Chmielek i Sparta Wożuczyn awansowały do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Chełm-Zamość.
 Huragan Stefankowice i Ruch Izbica spadły do klasy A.

Sezon 1995/1996 
Od sezonu 1995/1996 zastosowano obecną punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę.

 źródło: prasa regionalna.

 Przed startem rozgrywek Płomień Trzeszczany i Spartan Nieledew połączyły się tworząc klub Płomień/Spartan Nieledew, który będzie występował jako gospodarz w Nieledwi. 

 Kryształ Werbkowice i Prywaciarz Tomaszów Lubelski awansowały do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Chełm-Zamość.
 Alwa Brody Małe spadła do klasy A.

Sezon 1993/1994 

 źródło: prasa regionalna.

 Victoria Łukowa i Granica Lubycza Królewska awansowały do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Chełm-Zamość.
 Huczwa Tyszowce spadła do klasy A.

Sezon 1991/1992 
Od sezonu 1991/1992 klasa okręgowa stanowi piąty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

Sezon 1990/1991 (IV liga) 
W sezonie 1990/1991 zamojska klasa okręgowa stanowi czwarty szczebel w hierarchii rozgrywek piłkarskich w Polsce.

 źródło: prasa regionalna.

 Tomasovia Tomaszów Lubelski wygrała baraże ze zwycięzcą radomskiej klasy okręgowej Pilicą Nowe Miasto, co dało jej awans do III ligi, grupy lubelskiej.
 Drużyny z miejsc 2-7 awansowały bezpośrednio do klasy międzyokręgowej (IV ligi), grupy Chełm-Zamość, zaś uplasowany na miejscu 8. Płomień Trzeszczany awansował dzięki wygranej w barażach Tomasovii Tomaszów Lubelski.
 Unipol Długi Kąt po zakończeniu sezonu nie przystąpił do rozgrywek w sezonie 1991/1992 (drużyna została rozwiązana).
 Drużyny z miejsc 10-14 zagrają w sezonie 1991/1992 w klasie okręgowej.
 W związku z tym, że po zakończeniu sezonu nastąpiła reorganizacja rozgrywek nikt nie spadł do zamojskiej klasy A.

Sport w województwie lubelskim
Zamość